Cayo peut faire référence à :

Toponymes
Une caye (petite île basse de sable et de corail, voire îlot ou récif), nommée key en anglais et cayo en espagnol. On retrouve ce nom dans :
 District de Cayo, au Belize ;
 Cayo Largo, une île cubaine ;
 Cayo Coco, une île située au Nord de Cuba ;
 Cayo Los Ensenachos, une île située au nord de Cuba ;
 Cayo Santa Maria, une île située au nord de Cuba ;
 Cayo Blanco del Sur, , une île cubaine ;
 Cayo Costa State Park, une réserve naturelle de l'État de Floride.

En espagnol, cayo désigne toutes les îles basses, certaines pouvant être très étendues comme cayo Romano (465 km2), dépendance de Cuba, ce qui en fait la 22e île des Antillles par la superficie.

Patronyme 
Stephanie Cayo (néé en 1988), actrice et chanteuse péruvienne

Autres 
 Cayo RV Corporation, un fabricant de véhicules de loisir ;
 Cayo, un film portoricain sorti en 2005 et mettant en scène Roselyn Sánchez (Julia jeune).
 El disputado voto del señor Cayo, roman de Miguel Delibes paru en 1978.